

Sigle 
 Nationalsozialistischer Untergrund  – cellula terroristica neonazista 
 Negligenza spaziale unilaterale  – sindrome che consiste in un deficit di attenzione e consapevolezza dello spazio opposto alla lesione cerebrale
 Nuova Sinistra Unita  – partito politico italiano del passato

Codici 
 nsu – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl della Sierra Negra

Altro 
 NSU Motorenwerke AG  – casa automobilistica e motociclistica tedesca